Jasenica kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Jasenica (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Jasenica (samhälle), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Kroatien 

 Jasenice (ort i Kroatien), Dubrovnik-Neretvas län, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar